Жак Маржере́т (, правильнее Маржере́; ок. 1565—1619) — французский профессиональный солдат (наёмник в звании капитана); участник войн Лиги на стороне Генриха IV; с 1600 года на русской службе; автор ценного литературного источника о Русском государстве начала XVII века.

Биография 
Из протестантской семьи в Осоне (Бургундия). Служил французскому королю Генриху IV; участник религиозных войн. Когда во Франции водворился мир, поступил на службу к князю Трансильвании, потом к венгерскому королю, участвуя в их войнах с турками; затем перешёл на польскую службу капитаном пехотной роты.

В 1600 году, по предложению русского посланника Афанасия Васильева, был принят на русскую службу Борисом Годуновым, который сделал его капитаном немецкой роты; под его началом находился кавалерийский отряд иностранных наёмников. 21 января 1605 года этот отряд участвовал в сражении при Добрыничах с войсками Лжедмитрия I, в котором Маржерет отличился.

После смерти Годунова (13 [23] апреля 1605) Маржерет нанялся к Лжедмитрию, который поручил ему роту немецких алебардистов, составлявших царскую охранную стражу в Кремле. Лжедмитрий оказывал Маржерету особое внимание и с большим интересом слушал его рассказы о Франции, с которой собирался наладить дипломатические отношения. После гибели Лжедмитрия () и вступления на престол Василия Шуйского Маржерет в сентябре 1606 года покинул Россию, получив от Шуйского богатый подарок.

Возвратясь во Францию, Маржерет рассказывал о неизвестной «Московии» историку Жаку де Ту и королю Генриху IV, выдавал тому и другому самозванца за истинного царевича. Написал и опубликовал своё произведение о Русском государстве — «Состояние Российской державы и Великого княжества Московского» (Париж, 1607).

В 1608 году Маржерет вернулся в Россию и поступил на службу к Лжедмитрию II (Тушинскому вору), а впоследствии — к польскому королю Сигизмунду III. Под командованием гетмана Станислава Жолкевского принял участие в Клушинской битве 24 июня 1610 года, в которой войска Василия Шуйского потерпели сокрушительное поражение. В марте 1611 года Маржерет участвовал в подавлении восстания москвичей против интервентов и в разрушении Москвы. 19 марта, когда Гонсевский, теснимый князем Пожарским, отступил в Китай-Город, Маржерет подоспел к нему на помощь и отразил нападающих. Осенью 1611 года Маржерет удалился в Польшу. В январе 1612 года он был уже в Гамбурге, откуда просил у русского правительства дозволения прибыть в Архангельск, изъявляя готовность вступить на русскую службу и сражаться с поляками. Подозревая, что его подсылает польский король Сигизмунд с каким-либо злым намерением, бояре поспешили укрепить Архангельск, а просьбу Маржерета оставили без ответа. На вторичное предложение ему последовал резкий отказ.

По всей вероятности, умер на родине. Во французских архивных документах его имя не упоминается после 1619 года.

Труд 
«Состояние Российской державы и Великого княжества Московского» («Estat de l’Empire de Russie et Grand Duché de Moscovie avec ce que s’y est passé de plus memorable et tragique, pendant le règne de quatre Empereurs : à sçavoir depuis l’an 1590 jusques en l’an 1606 en septembre»; Париж, 1607, 1669, 3 изд., 1824; русск. перевод изд. Устряловым под заглавием «Состояние Русской Державы и великого княжества Московского», СПб., 1830, а затем вошёл в третью часть его же «Сказаний современников о Димитрии Самозванце», СПб., 1831).

Труд Маржерета «Состояние Российской державы и Великого княжества Московского» считается ценным историческим источником, содержащим сведения о политических событиях в России с 1590 по сентябрь 1606 года, о правительственных учреждениях, войске Русского царства, о быте русского народа, о природе и населении России. Маржерет действительно считал Лжедмитрия I чудесным образом спасшимся сыном Ивана Грозного.

Примечания

Публикации 
 
 
 
 
 
 

Наёмники Франции
Путешественники в Россию
Сказания иностранцев
Наёмники России